Anthochlamys är ett släkte av amarantväxter. Anthochlamys ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
Anthochlamys